Shire ist der Name von geographischen Objekten:
 Shire (Verwaltungseinheit), Verwaltungseinheit im angelsächsischen Raum
 Shire (Fluss), Abfluss des Malawisees und Zufluss des Sambesi, Malawi, Afrika
 Shire-Hochland, Hochland in Malawi Afrika
 Shire (Stadt) (Inda Selassie), Stadt in Äthiopien

Shire steht für:
 Shire Horse, Pferderasse
 Shire plc, Pharmaunternehmen mit Sitz Jersey
 The Shire, Heimat der Hobbits in den Romanen von J. R. R. Tolkien

Shire ist der Familienname folgender Personen:
 David Shire (* 1937), amerikanischer Komponist
 Karen Shire (* 1959), amerikanische Soziologin
 Michael Shire, englischer Rabbiner, Religions- und Erziehungswissenschaftler
 Talia Shire (* 1946), amerikanische Schauspielerin
 Warsan Shire (* 1988), somalisch-britische Autorin